Łowca głów – amerykański horror z 1989 roku
 łowca głów – osoba nakłaniająca specjalistów do zmiany pracodawcy
 łowca głów (łowca nagród) – najemnik zajmujący się wyłapywaniem osób ściganych przez wymiar sprawiedliwości

Zobacz też 
 Łowcy głów